Sande est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 en 
 Sande, commune de l'arrondissement de Frise, en Basse-Saxe.
 au  
 homonymies exactes :
 Sande, paroisse civile de la municipalité de Lamego, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
 Sande, paroisse civile de la municipalité de Marco de Canaveses, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Sande, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 homonymies partielles :
 São Clemente de Sande, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 São Lourenço de Sande, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 São Martinho de Sande, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Vila Nova de Sande, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord.

 en  
 Sande, kommune du comté de Møre og Romsdal.
 Sande, kommune du comté de Vestfold.

Patronyme 

 Maison de Sande, famille noble de Bavière ;
 Chris Sande (1964-), boxeur kenyan ;
 Theo van de Sande (né en 1947), directeur de la photographie néerlandais ;
 Walter Sande (1906-1971), acteur américain.